Золочене століття
 «Золочене століття» - назва сатиричного роману, котрий створили письменники Марк Твен та Чарльз Дадлі Ворнер 1873 року. Рік створення роману припав на так зване «Золочене століття піднесення економіки США» наприкінці 19 ст.
 Золочене століття піднесення економіки США, скорочено — «Золочене століття », що охоплювало період 1865-1893 рр. і не мало навіть календарного півстоліття. Назва періоду умовна і вельми неточна.